Dobo steht für:

 Dobo (Central River Region), einen gambischen Ort in der Central River Region
 Dobo (North Bank Region), einen gambischen Ort in der North Bank Region
 Dobo (Aru-Inseln), Hauptort der Aru-Inseln, Indonesien

Siehe auch:
 Dobó